Georges Vitoux (1860-1933), journaliste français ;
Pierre Vitoux (1908-1995), journaliste français, fils de Georges ;
Frédéric Vitoux (né en 1944), écrivain et académicien français, fils de Pierre et petit-fils de Georges.

Voir aussi
le vitou, jeu de cartes traditionnelles, originaire du pays niçois.